El término jet set puede hacer referencia a:

 Jet set, término utilizado para describir a un grupo social de personas ricas que participan en actividades sociales habitualmente inalcanzables para otros individuos.
 Jet Set Radio (2000), un videojuego de skate y grafiti callejero creado por Sega.
 Jet Set Willy (1984), un juego creado originalmente para ZX Spectrum por Matthew Smith.